Теренколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Теренколь — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Теренколь — село в Лебяжинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 году.
 Теренколь — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Озеро 
 Теренколь — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.